Jesika Malečková (ur. 16 sierpnia 1994 w Hořovicach) – czeska tenisistka.

W karierze zwyciężyła w dziewięciu singlowych i osiemnastu deblowych turniejach rangi ITF. 20 czerwca 2016 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 191. pozycję. Natomiast w deblu jej najwyższą lokatą było 136. miejsce osiągnięte 22 sierpnia 2022 roku.

Finały turniejów WTA 125

Gra podwójna 1 (0–1)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Czeskie tenisistki
Urodzeni w 1994